

Codici 
 MNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manassas, Virginia (Stati Uniti)
 MNZ – codice vettore ICAO di MAK Murmansk Aircompany (Russia)

Mineralogia 
 Mnz – abbreviazione di monazite

Note